Futbalový klub Rapid Bratislava byl slovenský fotbalový klub, který sídlil v bratislavské městské části Ružinov.

Klub byl založen v roce 1931. Největšího úspěchu se dočkal až v samostatné slovenské éře. V sezóně 2002/03 klub suverénně vyhrál svoji třetiligovou skupinu a postoupil poprvé v historii do druhé nejvyšší soutěže. Ve druhé nejvyšší soutěži odehrál klub dvě sezóny (2003/04 a 2004/05) s celkovým skórem – 60 zápasů, 19 výher, 15 remíz, 26 proher, 80 vstřelených branek, 85 obdržených branek, 72 bodů. Zanikl v roce 2005 po sloučení s bratislavskou Artmedií.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Rapidu v Ružinově s kapacitou 5 000 diváků.

Hráčsky zde působili mj. Karol Gašpar, Ján Fáber, Vladimír Weiss st., Peter Mráz ml. a Branislav Fodrek.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1931 – ŠK Prievoz (Športový klub Prievoz)
 1948 – Sokol Prievoz
 1951 – Sokol JRD Prievoz (Sokol Jednotné roľnícke družstvo Prievoz)
 1953 – DŠO Tatran Družba Prievoz (Dobrovoľná športová organizácia Tatran Družba Prievoz)
 TJ Rapid Bratislava (Telovýchovná jednota Rapid Bratislava)
 199? – FK Rapid Bratislava (Futbalový klub Rapid Bratislava)
 1999 – fúze s FKM Vinohrady Bratislava ⇒ název nezměněn
 2005 – fúze s FC Artmedia Bratislava ⇒ zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, světle fialové podbarvení – přesun do jiné soutěže

TJ Rapid Bratislava „B“ 

TJ Rapid Bratislava „B“ byl rezervní tým bratislavského Rapidu. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 1972/73, kdy se v Krajském přeboru (tehdejší 5. nejvyšší soutěž) umístil na 4. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Profil klubu na mkregion.sk 

Zaniklé slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1931
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2005
Fotbal v Bratislavě
Sportovní kluby v Bratislavě
Ružinov